Bray kan som auktorsförkortning betyda:

 Franz Gabriel von Bray
 Rodney A. Bray
 William L. Bray

Robotskapade auktorsförkortningar